24 часа Ле-Мана 2023 (фр. 91e 24 Heures du Mans) — 91-ая по счёту автомобильная гонка на выносливость, организованная Западным автомобильным клубом, приуроченная к 100-летию первых 24 часов Ле-Мана в 1923 году и четвертому этапу FIA WEC 2023 года, которая запланирована на 10—11 июня 2023 года на трассе Сарта в окрестностях Ле-Мана (Франция). Гонка также станет первой с 1976 года, когда серийный автомобиль NASCAR будет участвовать в Ле-Мане.

Примечания